Preusmjeri Nacrt:Dunavska legija